Рэнсом () — англоязычная фамилия и топоним:

 Рэнсом, Артур (род. 1884) — британский журналист, писатель и разведчик.
 Рэнсом, Джулия (род. 1993) — канадская биатлонистка.
 Рэнсом, Роберт (1828—1892) — американский военный, генерал-майор армии Конфедерации во время гражданской войны в США.
 Рэнсом — округ в штате Северная Дакота, США.